Quatre-Septembre, IV-Septembre ou 4-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
4 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 
Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Site ou édifice 
Quatre-Septembre, station du métro parisien, sur la ligne 3, dont le nom fait référence à l'une des rues proches, la rue du Quatre-Septembre.

Odonyme 
En France, la majorité de ces odonymes fait référence, explicitement ou non, au 4 septembre 1870, date de la déclaration de la Troisième République par Léon Gambetta au palais des Tuileries à Paris.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Notes et références 

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
04